Галогениды:

 Галогениды — соединения галогенов с другими химическими элементами или радикалами.
 Галогениды — группа минералов.